El término celular puede referirse, en esta enciclopedia:

 a celular, lo relativo a la célula (unidad estructural y funcional principal de los seres vivos);
 a un teléfono móvil o teléfono celular o simplemente celular o móvil, un dispositivo electrónico para telecomunicaciones personales con red inalámbrica;
 a Cellular (2004), una película estadounidense;
 a Celular (2006), un libro de la cobija de una vaca espacial;
 a Celular (2006), una película basada en el libro homónimo.
 a Celular (2006), Una caja de jugo hit tropical

Enlaces externos